Frédéric Gérard (de son vrai nom Gérard Bernascon), né le  à Vence et mort le  à Èze, est un chanteur français des années 1970 et un animateur de radio sur Radio Télévision Luxembourg puis Radio Monte-Carlo

Après en avoir fait les riches heures dans les années 60 à 90, Frédéric tourne dans des spots TV et des fictions télévisées ("L'instit", "Plus belle la vie"...)

Discographie 
Frédéric Gérard a interprété des chansons, généralement à partir de paroles de Maurice Tézé, Jean-Luc Morel et Michel Varenne sur des musiques de Gérard Gustin. Ces chansons ont été diffusés sur des disques de 45 tours, notamment sur Radio Monte-Carlo.

 1971 : Le Ski
 1972 : Vive les vacances
 1973 : Qu'est-ce que c'est bon la bonne cuisine
 1973 : La Pause-bisou
 1974 : Donne-moi du pétrole mon frère
 1974 : Glaces et Marrons chauds
 1976 : Monsieur le ministre
 1976 : 
 1977 : Encore une… Gaston
 1977 : Y'a plus d'frites à la cantine
 1979 : Tout noir Super bronzé

Notes et références

Liens externes 

Chanteur français du XXe siècle
Chanteur des années 1970
Animateur sur RTL
Animateur sur RMC
Nom de scène
Naissance en janvier 1932
Naissance à Vence
Décès à 90 ans
Décès en octobre 2022
Décès à Èze